Фердинанд I (; Беч, 19. април 1793. — Праг, 29. јун 1875) био је владар из династије Хабзбурга који је од 1835. до 1848. био аустријски цар, краљ Угарске, краљ Чешке и председник Немачке конфедерације.

Биографија 
Као потомак блиских рођака, цара Франца I и Марије Терезије, принцезе Краљевине Двеју Сицилија, Фердинанд је био слабог психичког и физичког здравља. Свестан ових недостатака, Франц је заветовао свог најстаријег сина да следи савете стрица надвојводе Луиса и аустријског министра Метерниха.

Фердинанд је био ожењен пијемонтском принцезом Маријом Аном Савојском, ћерком краља Виторија Емануела I. Међутим, брак је био безчедан, а Фердинанд I је абдицирио 2. децембра 1848, под притиском промена насталих у Аустријском царству након Револуције 1848. године. Наследио га је синовац Франц Јозеф I. Све до своје смрти 29. јуна 1875. бивши цар Фердинанд је живео у Храдчанској палати у Прагу. У Чешкој остао је запамћен као Фердинанд Добри (-{Ferdinand Dobrotivý}-).

Породично стабло

Породица

Супружник

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1793.
Умрли 1875.
Династија Хабзбург
Цареви Аустрије
Краљеви Угарске
Краљеви Хрватске
Краљеви Чешке
Бечлије
Људи са епилепсијом